Давид Чолина (; родился 19 июля 2000 года, Загреб, Хорватия) — хорватский футболист, защитник клуба «Аугсбург».

Клубная карьера 
Чолина — воспитанник клубов «Хрватски Драговоляц» и загребкого «Динамо». Летом 2018 года Давид подписал контракт с французским «Монако», где для получения игровой практики выступал за дублирующий состав. В 2019 года Чолина вернулся на родину в сплитский «Хайдук», подписав контракт на 4 года. 28 июля в матче против «Вараждины» он дебютировал во чемпионате Хорватии.

14 января 2023 года перешёл в немецкий клуб «Аугсбург».

Международная карьера 
В 2017 году в составе юношеской сборной Хорватии Чолина принял участие в домашнем молодёжном чемпионате Европы. На турнире он сыграл в матчах против команд Италии, Турции и Испании. В поединке против испанцев Давид забил гол.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Аугсбург»